Living Death bezeichnet:

 eine deutsche Thrash-Metal-Band aus Velbert, siehe Living Death (Band)
 einen US-amerikanischen Thriller von Erin Berry, siehe Living Death (Film)